AN/SSQ-53 — американский пассивный направленый одноразовый гидроакустический буй системы DIFAR (), типоразмер А. Применяется для обнаружения, определения пеленга, сопровождения, классификации подводных целей. Два или более буя совместно позволяют определить точные координаты цели. Имеет высокую чувствительность в низкочастотном диапазоне 10–2400 Гц. Антенна имеет два направленных и один ненаправленный гидрофон и может опускаться на глубину 30, 120 или 300 м.

Вместо предварительной ручной механической установки параметров буя впервые применено электронное переключение функций (номер радиоканала, глубина погружения, длительность работы) по радиоканалу с приёмником радиокоманд. Устанавливается с самолётов и вертолётов. 

После попадания в воду и активации переходит в пассивный режим с предустановленной глубиной погружения антенны и временем функционирования. При приёме акустического сигнала преобразует его в частотно-модулированный УКВ-сигнал, вычисляет магнитный пеленг на цель, ретранслирует сигнал по радиоканалу на самолёт-носитель.

Буй широко использовался во многих странах мира. Только фирма Magnavox произвела более 1 млн. единиц. Стоимость единицы благодаря высокой степени роботизации производства составляла 240 долл. 

С 1989 года производится новая модификация AN/SSQ-53D, обладающая расширенным частотным диапазоном и сниженным уровнем шумов благодаря использованию спаренных гидрофонов.

Тактико-технические характеристики
 Частотный диапазон — 10–2400 Гц
 Глубина прогужения гидрофона — 30, 120 и 300 м
 Длительность функционирования — 1, 3 или 8 часов
 Частота передатчика — 99 фиксированных переключаемых частот в диапазоне УКВ

Модификации 

AN-SSQ-53B — базовая модель, выпущенная в 1969 году. Типоразмер А.
 
AN-SSQ-53С — аналогична AN-SSQ-53B, однако имеет меньшую длину (типоразмер G).

AN-SSQ-53D — текущий стандартный буй DIFAR НАТО c электронным переключением функций, расширенным диапазоном частот (нижняя частота 5 Гц), улучшенной электроникой. Выпускается с 1989 года.

AN-SSQ-53E — оснащён командным переключением функций по радиоканалу ДМВ. Система команд включает:
 Включение/выключение радиоретрансляции акустического сигнала;
 Режим приёма (направленный гидрофон/ненаправленный гидрофон на глубине 14 м);
 Включение/выключение автоматической регулировки усиления;
 Выбор радиоканала для ретрансляции.
Имеет дополнительную установку глубины 60 м.

Примечания

Ссылки
 APPROVED NAVY TRAINING SYSTEM PLAN FOR THE NAVY CONSOLIDATED SONOBUOYS. N88-NTSP-A-50-8910B/A, SEPTEMBER 1998.
 Бородавкин А. Вертолётные системы РГБ. Зарубежное военное обозрение, 1990, № 10, С.54-58.

Гидроакустические буи
Военная продукция Magnavox